Millen kan syfta på:

 Millen, Georgia
 Millen, West Virginia

Se även 
 Millen Range